ОДС:
Объединённые демократические силы (Белоруссия)
Одесская духовная семинария